Comète steht für:
 Ford Comète, Automodell der Marke Ford
 Simca Comète, Automodell der Marke Simca

Siehe auch: